Willibrorduskerk ist der Name folgender Kirchengebäude:
 Willibrorduskerk in Deurne, Niederlande
 Sint-Willibrordus-Kirche (Sint-Willibrorduskerk) in Middelkerke, Belgien